Сондровка — река в Томской области России. Устье реки находится в 2473 км по правому берегу протоки Кальджинская старица реки Обь. Длина реки составляет 68 км, площадь водосборного бассейна 377 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Чулым до впадения реки Кеть, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки проток и рукавов Оби
Реки Колпашевского района
Реки Чаинского района